Feyẕābād kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Fayzabad (provinshuvudstad i Afghanistan), Badakhshan,

Iran 

 Feyẕābād (ort), Yazd, 
 Feyẕābād (kommunhuvudort), Khorasan, 
 Feyẕābād (stamområde), Fars, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar